Тонала́ () — топоним, распространённый в Мексике. В переводе с языка науатль означает «тёплое место».

 Тонала — муниципалитет в штате Чьяпас;
 Тонала — город и административный центр вышеуказанного муниципалитета.

 Тонала — муниципалитет в штате Халиско;
 Тонала — город и административный центр вышеуказанного муниципалитета.

 Тонала — муниципалитет в штате Оахака;
 Тонала — город и административный центр вышеуказанного муниципалитета.

 Тонала — город в муниципалитете Аютла-де-лос-Либрес штата Герреро.

 Тонала — река, протекающая по штатам Табаско и Веракрус.